Tutto può accadere (Anything Can Happen), film diretto da George Seaton (1952)
Tutto può accadere (Career Opportunities), film diretto da Bryan Gordon (1991)